Die Players Championships 2019 sind 30 Qualifikationsturniere im Dartsport. Sie sind relevant für die Players Championship Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der Players Championship Events der letzten zwölf Monate einfließen. Diese Rangliste bestimmt das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals.

Austragungsorte 
Die sechzehnte Saison der Players Championships fand in vier verschiedenen Städten statt. Davon lagen zwei in England, eine in Irland und eine in Deutschland.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

Players Championship 1 
Datum: 9. Februar 2019
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 2 
Datum: 10. Februar 2019
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 3 
Datum: 16. Februar 2019
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 4 
Datum: 17. Februar 2019
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 5 
Datum: 23. Februar 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 6 
Datum: 24. Februar 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 7 
Datum: 16. März 2019
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 8 
Datum: 17. März 2019
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 9 
Datum: 6. April 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 10 
Datum: 7. April 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 11 
Datum: 13. April 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 12 
Datum: 14. April 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 13 
Datum: 30. April 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 14 
Datum: 1. Mai 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 15 
Datum: 18. Mai 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 16 
Datum: 19. Mai 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 17 
Datum: 22. Juni 2019
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 18 
Datum: 23. Juni 2019
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 19 
Datum: 16. Juli 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 20 
Datum: 17. Juli 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 21 
Datum: 3. August 2019
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

Players Championship 22 
Datum: 4. August 2019
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

Players Championship 23 
Datum: 10. September 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 24 
Datum: 11. September 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 25 
Datum: 21. September 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 26 
Datum: 22. September 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 27 
Datum: 4. Oktober 2019
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

Players Championship 28 
Datum: 5. Oktober 2019
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

Players Championship 29 
Datum: 14. Oktober 2019
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 30 
Datum: 15. Oktober 2019
Austragungsort:  Barnsley
Link:

Preisgelder 
Folgendes Preisgeld wird bei jedem Players Championship Event an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Players Championship Order of Merit 
Die Top 64 der Players Championship Order of Merit qualifizierte sich für die Players Championship Finals 2019.
(Endstand: 15. Oktober 2019):

Nine-Darter 
Die folgende Liste zeigt alle 19 Nine dart finishes der 30 Players Championships 2019:

Besonderheiten 
Beim Players Championship 29 warf Peter Wright in seinem Viertelfinalspiel gegen Krzysztof Ratajski einen 3-Dart-Average von 123,5 Punkten, was den bisherigen Turnierrekord von 123,4 Punkten ablöste. Er gewann das Spiel 6:0.

Einzelnachweise 

2019
PDC Pro Tour 2019